B 177 bezeichnet:
 die, nicht mehr existierende, Bundesstraße 177 in Deutschland
 die Seefelder Straße in Österreich

Abkürzung